

Toponyme

Laty, village de la commune de Manzat, dans le département du Puy-de-Dôme.

Laty, village de la communauté rurale de Boutoupa-Camaracounda, dans le département de Ziguinchor.